The Big Lebowski, film américain des frères Coen en 1998,
 The Big Lebowski: A XXX Parody, parodie pornographique américaine du précédent en 2010 ;
 Lebowski Fest, un festival annuel de cinéma créé en 2002 à Louisville dans le Kentucky ;
 Lebowski, un groupe de musique français créé en 2004.